Наолан — изолированный индейский язык. Распространён в селении Сан-Хуан-де-Наолан около города Сьюдад-Тула, штат Тамаулипас, Мексика. Известен только по сообщению антрополога Роберта Вейтланера, относящегося к 1940-м годам.

Лексика 
Ниже приводится выборка из словаря наолана (Weitlaner, 1948), полученной от местных информаторов: Román Rochas, Procopio Medrano Silva, Febronio Saenz, María Hernández, Mariano Saenz:

Фразы

Примечания 

Бесписьменные языки
Вымирающие языки
Изоляты Америки
Языки Северной Америки